

Personas 
 Alvarado (apellido)
 Alonso de Alvarado (1500-1556), español, conquistador y mariscal del Perú, sobrino de Pedro de Alvarado.
 Arnaldo Alvarado Degregori, automovilista peruano.
 Gómez de Alvarado y Contreras (...-1542), conquistador español, hermano menor de Pedro de Alvarado. 
 Juan Bautista Alvarado, gobernador de la Alta California entre 1836 y 1842.
 Juan Velasco Alvarado, gobernante del Perú.
 Johnny Alvarado (1954), futbolista costarricense.
 Luis Alvarado Contreras, político, abogado, expresidente del Congreso de la República del Perú.
 María Jesús Alvarado Rivera, primera feminista peruana.
 Pedro de Alvarado (1485-1541), conquistador español que participó en la toma de México-Tenochtitlan y en las conquistas de Guatemala y El Salvador.
 Rosana Alvarado (1977-), política feminista ecuatoriana.
 Rudecindo Alvarado (1792-1872), general argentino, que luchó junto a San Martín y fue gobernador de Mendoza y de Salta.
 Salvador Alvarado Rubio (1880-1924), militar y estadista mexicano, gobernador de Yucatán en 1915.

Divisiones administrativas 
 Partido de General Alvarado, provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Alvarado (Tolima) ciudad en el departamento de Tolima, Colombia.
 Cantón de Alvarado, Costa Rica.
 Alvarado (Badajoz), pedanía del municipio de Badajoz, Extremadura, España.

Estados Unidos 
 Alvarado (Minnesota), ciudad en el estado de Minnesota.
 Alvarado (Texas), localidad en el estado de Texas.

México 
 Alvarado (Veracruz) ciudad en el estado de Veracruz.
 Salvador Alvarado (municipio) , estado de Sinaloa.

Transporte 
 Estación de Alvarado, metro de Madrid.
 Alvarado Medical Center (Tranvía de San Diego), estación del Tranvía de San Diego.

Además
 Club Atlético Alvarado, club deportivo de la ciudad de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires, Argentina.

Wikipedia:Desambiguación